Александр Дембский (;  17 ноября 1857, Могельница, Царство Польское, Российская империя (ныне Плоцкий повят, Мазовецкое воеводство, Польша) — 6 марта 1935, Варшава, Польша) — польский политический деятель, социалист, революционер, соратник Юзефа Пилсудского. Партийные псевдонимы:  Александр Д. Дрекслер, Густав, Олек, Олесь, Ройчке, С. Ульрих, Васил Пиотрович, Завадский, Этьен Ульрих и Густав Бобровский. Один из наиболее опытных социалистических заговорщиков того времени.

Биография 
Сын помещика. Дембский был закаленным противником царизма, начавший свою борьбу в гимназии в Плоцке. После окончания гимназии в Плоцке, с 1878 года учился в императорском Санкт-Петербургском университете, затем в Институте инженеров путей сообщения императора Александра I. В студенческие годы был активным членом Польской социалистической коммуны и Студенческого движения, вместе с Ф. Рехневским и С. Куницким был активистом Польско-литовской социалистической революционной партии. В 1883 году участвовал в съезде социалистических кружков в Вильно. После объединения польских кружков с I Пролетариатом поддерживал контакты с ним и Народной волей. Сторонник террористических методов борьбы. Он печатал листовки, переправлял печатные издания через границу, и встречался с Германом Лопатиным. 

После ареста Л.Варынского и других деятелей Интернациональной социально-революционной партии «Пролетариат» отправился в Варшаву и вместе с С. Куницким стал лидером I Пролетариата. Посещал Санкт-Петербург для консультаций с руководством Народной воли. После ареста большинства членов военной организации Народной воли в июле 1884 года Дембский бежал за границу. Жил в Париже и Женеве, где вместе со С. Мендельсоном принимал участие в издании социалистических периодических изданий «Walka» (Борьба) и «Przedświt» (Рассвет). В Цюрихе вместе с будущим президентом Второй Польской республики Габриэлем Нарутовичем прошёл офицерские курсы. Постоянно думал о возобновлении террористической деятельности. В марте 1889 года, когда он проводил испытания взрывчатки в горах недалеко от Цюриха, которые должны были быть использованы в другом покушении на царя, был серьёзно ранен.

В 1887 году вернулся на родину с намерением восстановить партию, но вскоре был арестован австрийскими властями под Краковом. После освобождения вновь эмигрировал в Швейцарию. После неудачной подготовки бомбистов к покушению на царя в результате вмешательства российской дипломатической миссии был выслан из Швейцарии. Поселился в Париже, где учился в Сорбонне. После покушения на генерала Силиверстова (17 сентября 1890 г.) был арестован и заключён в тюрьму, однако освобожден из-за отсутствия улик.

В ноябре 1892 года, от I Пролетариата, был делегатом Парижского конгресса по созданию Заграничного союза польских социалистов (ЗСПС). В 1893 г. стал членом руководящих органов ЗСПС. После выдворения из Франции, поселился в Лондоне вместе с членами руководящих органов ЗСПС. Работал в Заграничном союзе польских социалистов (ЗСПС) до 1898 года. Делегат Конгресса Второго Интернационала в Лондоне (1896).

В 1899 году эмигрировал в США, где основал Союз польских социалистов. Занимался агитацией среди поляков деятельности Польской социалистической партии — революционной фракции.

В 1912 году инициировал создание Комитета национальной обороны в США для поддержки Польского военного казначейства, действовавшего в Галиции, сторонников активной борьбы и Временной комиссии Конфедерации за независимость.

После начала Первой мировой войны переехал в Краков в качестве делегата Комитета национальной обороны. С 1915 года — член Центрального национального комитета в Варшаве. По указанию Ю. Пилсудского в 1917 году отправился в Стокгольм на съезд борцов за независимость, а затем в Нью-Йорк, где пропагандировал идеи борьбы за независимость Польши.

В конце 1919 года вернулся в Польшу. Принимал активное участие в деятельности Польской социалистической партии (ПСП). Во время Советско-польской войны в 1920 году назначен генеральным секретарем военкомата ПСП. Затем, как представитель Бюро внешней пропаганды ПСП, отправился в Соединенные Штаты и Англию, с целью поддержки политики польского правительства.

В сентябре 1928 года на съезде ПСП был избран в Центральный партийный суд, оставался его членом до смерти. В 1930 году был избран сенатором от ПСП.

3 июня 1933 года А. Дембский был награжден Крестом Независимости с мечами.

Умер в Варшаве. Похоронен на кладбище Старые Повонзки в Варшаве

Литература 
 Słownik Biograficzny Działaczy Polskiego Ruchu Robotniczego Tom 1, ​ISBN 83-05-11327-2​.
 Barlicki N., Aleksander Dębski. Życie i działalność 1857—1935, Warszawa 1937.
 Księga życiorysów działaczy ruchu rewolucyjnego w Polsce, Tom I, pod red. Jana Cynarskiego-Krzesławskiego i Adama Próchnika, Wydawn. «Kronika Ruchu Rewolucyjnego», Warszawa 1939.

Ссылки 
 Александр Дембский. Социалист, террорист, сенатор

Польские марксисты
Члены Польской социалистической партии
Члены Польской социалистической партии — революционной фракции
Социалисты Польши
Революционеры Российской империи
Революционеры Польши
Похороненные на кладбище Старые Повонзки
Сенаторы Польши